Baistrocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonietta Baistrocchi (1955–1994), italienische Basketballspielerin
 Antonio Baistrocchi (1662–1726), römisch-katholischer Bischof italienischer Herkunft
 Ettore Baistrocchi (1905–1996), italienischer Diplomat
 Federico Baistrocchi (1871–1947), italienischer General und Politiker
 Livio Baistrocchi (* 1945), italienischer Terrorist
 Massimo Baistrocchi (1942–2012), italienischer Schriftsteller, Künstler, Journalist und Diplomat
 Umberto Baistrocchi (1900–1998), italienischer Pilot und General